аль-Анба́ри () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к историческому городу Анбар (мухафаза Анбар, совр. Ирак).
 Абуль-Баракат аль-Анбари — арабский грамматист и филолог.
 Ибн аль-Анбари — авторитетный знаток Корана и хадисов, филолог и грамматист куфийской школы.
 Ибн аль-Анбари — незначительный поэт, известен элегией, посвящённой Ибн Бакийе — визирю буидского правителя Изз ад-Давлы Бахтияра.
 Абу Али аль-Анбари — иракский террорист.

аль-’А́нбари () — распространённая нисба, указывающая на принадлежность к арабскому роду Бану аль-’Анбар ибн Амр ибн Тамим, а также фамилия современных арабов.
 Убайдуллах аль-Анбари (ум. в ) — хадисовед.
 Абу Бакр аль-Анбари (ум. в )
 Абдул-Азиз аль-Анбари (род. 3 января 1954) — кувейтский футболист.
 Амаль аль-Анбари (род. 16 апреля 1987) — марокканская певица.
 Халид аль-Анбари — современный мусульманский проповедник.